Schlienger peut désigner :
 Cédric Schlienger (1981-2007), joueur français de volley-ball ;
 Jean-Paul Schlienger (1925-2017), résistant français.